in samenstellingen:
Fresne-Cauverville, Eure
Fresne-l'Archevêque, Eure
Fresne-Léguillon, Oise
Fresne-le-Plan, Seine-Maritime
Fresne-lès-Reims, Marne
Fresne-Saint-Mamès, Haute-Saône
Fresné-la-Mère, Calvados
ook:
gemeenten met de naam Le Fresne (doorverwijspagina)
gemeenten met de naam Fresnes (doorverwijspagina)